Knacke ist der Nachname von:

 Christiane Knacke (* 1962), deutsche Schwimmerin
 Ottmar Knacke (1920–2004), deutscher Metallurg

Knacke steht für:
 (4312) Knacke, ein nach Roger F. Knacke (* 1941) benannter Asteroid